La 2016–17 UAE Arabian Gulf Cup  è stata la nona edizione della coppa organizzata per i 14 team della UAE Pro-League

Fase a gironi

Gruppo A 

Fonte: Soccerway

Gruppo B 

Fonte: Soccerway

Fase Finale

Semi-Finali

Finale

Marcatori 
Aggiornata al 15 novembre 2016

Collegamenti esterni 

Etisalat Emirates Cup